Parhomaloptera est un genre de poissons téléostéens de la famille des Gastromyzontidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Parhomaloptera est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Parhomaloptera microstoma. Cette espèce se rencontre à Bornéo.

Liste des espèces 
Selon :

 Parhomaloptera microstoma (Boulenger, 1899)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Gastromyzontidae
Cypriniformes (nom scientifique)